Miejscowości w USA:
 Greene – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Greene – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Greene – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Greene – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent
 Greene – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Gminy w USA:
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Greene (ang. Greene Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Greene (ang. Greene Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Greene (ang. Greene Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Greene (ang. Greene County) – w stanie Wirginia